Ceja ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Ceja (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin.
 Julio Ceja (* 1992), mexikanischer Boxer
 Rubén Ceja (1940–2017), mexikanischer Fußballspieler